Pedro Fernández de Castro puede referirse a varios personajes:
Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos
Pedro Fernández de Castro «Potestad» (f.1184), maestre de la Orden de Santiago
Pedro Fernández de Castro el Castellano (f.1214), noble de Castilla y León
Pedro Fernández de Castro (f.1343), noble gallego
Pedro Fernández de Castro y Portugal (1524-1590). grande de España
Pedro Fernández de Castro y Andrade (1576-1622). grande de España